Johanna av Navarra kan syfta på:

 Johanna av Navarra (omkring 1370–1437), drottning av England
 Johanna I av Navarra (1273–1305), drottning av Navarra
 Johanna II av Navarra (1311–1349), drottning av Navarra
 Johanna III av Navarra (1528–1572), drottning av Navarra